Анатолий Царёв:
 Царёв, Анатолий Константинович (настоящая фамилия Тетерядченко; род. 1988) — российский поэт, музыкант и лидер группы «Операция Пластилин».
 Царёв, Анатолий Петрович ( род. 1939) — советский и российский учёный в области лесоведения и лесоводства.